Lucius Cornelius Cinna, ókori római államférfi
Cinna, keresztnév